Соревнования по боксу в весовой категории свыше 91 килограмма на чемпионате мира 2019 года прошли с 16 по 21 сентября. Приняли участие 29 спортсменов из 29 стран мира.

История 
На чемпионате мира 2017 года в Гамбурге победу в категории свыше 91 кг праздновал азербайджанский атлет Магомедрасул Меджидов .

Призёры

Расписание

Соревнования

Поединки первого раунда (1/16 финала)

Поединки второго раунда (1/8 финала)

Решающие поединки 

 Изменено решение после просмотра VAR

Бои, завершившиеся досрочной победой

Примечания

Ссылки 
 Сетка соревнований
 Результаты первого круга. Ринг А
 Результаты первого круга. Ринг В
 Результаты второго круга. Ринг А
 Результаты второго круга. Ринг В
 Четвертьфинал. Ринг А
 Четвертьфинал. Ринг В
 Результаты полуфинала
 Результаты финала

Чемпионат мира по боксу 2019